Het seizoen 2015/16 van de Eerste divisie voetbal, officieel onder de naam Jupiler League, ging van start op 7 augustus 2015. Aan de competitie namen negentien clubs deel.

Sparta Rotterdam werd kampioen en promoveert zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 17 en 16 van de Eredivisie opnemen. In het vorige seizoen promoveerden N.E.C., dat kampioen werd, De Graafschap en Roda JC Kerkrade via de play-offs. Daarvoor in de plaats kwamen FC Dordrecht, Go Ahead Eagles en NAC Breda, die degradeerden uit de Eredivisie. Jong FC Twente zal dit seizoen niet meer uitkomen in de Eerste divisie, omdat FC Twente besloot de beloftenploeg terug te trekken. Er komt geen ploeg in de plaats van Jong FC Twente, waardoor de competitie 19 clubs telt en niet 20.

Dit seizoen is het laatste waarbij er geen verplichte promotie/degradatie geldt tussen de Eerste divisie en het hoogste amateurniveau, de Topklasse. In seizoen 2016/17 wordt een nieuwe Tweede divisie ingevoerd, die als brug tussen amateurs en profs zal fungeren en waaruit een nog nader uit te werken promotieregeling naar de Eerste divisie een verplicht karakter zal krijgen.

Teams

Trainerswijzigingen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden 
 Vanwege een oneven aantal teams in de competitie worden alleen de eerste acht gespeelde wedstrijden per team meegeteld voor de eindstand in de desbetreffende periode.

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2016/17. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2015/16, vier periodekampioenen van de Eerste divisie 2015/16 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Na elke 9 wedstrijden kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen. De laatste 2 speelrondes (speelronde 37 en 38) tellen niet mee voor een periodetitel. Vanwege een oneven aantal teams in de competitie worden alleen de eerste acht gespeelde wedstrijden per team meegeteld voor de eindstand in de desbetreffende periode.

 Periode 1: FC Volendam
 Periode 2: Sparta Rotterdam
 Periode 3: FC Eindhoven
 Periode 4: Almere City FC

Statistieken

Positieverloop per club 
 Vanwege oneven aantal teams in de competitie wordt pas na een door alle teams volledig gespeelde wedstrijdronde de positie in onderstaande lijst opgemaakt, tenzij een positie al eerder vaststaat. Hierdoor wijkt de positie in de tabel mogelijk af van de ranglijst. In totaal worden er 36 wedstrijdrondes per team gespeeld.

Topscorers

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Uitslagen

Toeschouwersaantallen 

2015/16
Nederlands competitievoetbal 2015/16